Аргель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Аргель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду